Серо ла Круз има више значења:

 Серо ла Круз (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо ла Круз (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику